

Titres 

 Le Chevalier de Maison-Rouge (1846), roman français d'Alexandre Dumas ayant fait l'objet de plusieurs adaptations, notamment :
 Le Chevalier de Maison-Rouge ou les Girondins (1847), drame français en douze tableaux d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet ;
 Le Chevalier de Maison-Rouge (1914), film français français réalisé par Albert Capellani ;
 Le Chevalier de Maison-Rouge (1963), feuilleton télévisé français réalisé par Claude Barma.